Trebeko ima više značenja:
 Trebeko (Bergamo)
 Trebeko (Pjačenca)